est un patronyme latin porté par plusieurs personnalités :

 Flavius Taurus (consul en 361) : haut fonctionnaire romain sous le règne de Constance II, nommé préfet du prétoire d'Italie et consul en 361.
 Flavius Taurus (consul en 428) : haut fonctionnaire de l'Empire romain d'Orient sous le règne de Théodose II, nommé préfet du prétoire d'Orient et consul en 428.
 Flavius Taurus Seleucus Cyrus Hierax : nom complet du poète et haut fonctionnaire mieux connu sous le nom de Cyrus de Panopolis.
 Flavius Taurus Clementinus Armonius Clementinus : haut fonctionnaire de l'Empire romain d'Orient, nommé consul en 513.